Mlaka je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je biomočvarni teren. 

U srednjem se vijeku nalazila izvan subotičkih zidina. Prema bilješkama franjevačkog ljetopisa, osim unutarnjeg i vanjskog opkopa oko subotičke tvrđave nalazile su se dvije močvare (bare). Jedna je bila istočno prema Segedu, a druga na prostoru zvanom Mlaka. 

Regulacijska karta Subotice iz 12. siječnja 1822. zabilježila je kanal u Mlaki, a pored nje kao značajni gradski objekti zabilježeni su: Gradska kuća, katolička crkva franjevaca sa samostanom, Kalvarija, pravoslavna crkva sa školom, kapela sv. Roka, spomenik sv. Trojstva, stup srama, pijaca, barutana, Rogina bara, školska zgrada, gradska gostionica, kanal u Mlaki i drugi lokaliteti.

Vidi: Jasina bara, Agina bara, Rogina bara, Ciganska bara, Petreševa česma

Literatura:
Ante Sekulić: Rasprave o jeziku bačkih Hrvata, Matica Hrvatska, str. 235, 241, 243, 255

Subotica
Hidrologija